Boruszyn est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Boruszyn.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Boruszyn.